Documenteur, un film réalisé par Agnès Varda en 1981.
Documenteur (mot-valise), un faux documentaire.